Rollstuhltennis war erstmals bei den Paralympischen Spielen 1992 im Programm, nachdem es 1988 noch als Demonstrationswettbewerb ausgetragen wurde. Seit 1992 ist es ein fester Bestandteil bei Sommer-Paralympics.

Zunächst wurden mit je einem Einzel- und einem Doppelwettbewerb für Männer und Frauen insgesamt vier Wettbewerbe ausgetragen. Ab 2004 kamen bei den Männern der Einzel- und Doppelwettbewerb für Quadriplegiker hinzu.

Eine Liste aller Medaillengewinner im Rollstuhltennis befindet sich unter: Liste der paralympischen Medaillengewinner im Rollstuhltennis.

Wettbewerbe 
• = offizieller Wettbewerb, D = als Demonstration ausgetragen

Medaillenspiegel